Pavão ist der Name oder ein Teil des Namens verschiedener Personen: 

 Fernando Pascoal Neves (1947–1973) genannt Pavão, portugiesischer Fußballspieler (u. a. FC Porto)
 Jaime Marques Mena Pavão (* 1948) genannt Mena Pavão, portugiesischer Fußballspieler (u. a. Sporting Lissabon)
 Marcelo Pereira Moreira (* 1974) genannt Pavão, brasilianischer Fußballspieler (u. a. FC São Paulo, SC Austria Lustenau)